Кавана, Кавано, Каванах, Кэванах () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Кавано, Бретт (род. 1965) — американский судья, юрист, в 2018 году был представлен к назначению президентом США Дональдом Трампом в Верховный суд США.
 Кавана, Брэд (род. 1992) — британский актёр.
 Кавана, Винсент (род. 1973) — гитарист и вокалист британской прогрессив-рок группы Anathema.
 Кавана, Джулия (1824—1877) — английская романистка.
 Кавана, Дэниел (род. 1972) — гитарист британской прогрессив-рок группы «Anathema».
 Кавана, Дэрил (род. 1986) — ирландский футболист.
 Кавана, Кейти (род. 1973) — английская актриса.
 Кавана, Кен (1923—2019) — австралийский авто- и мотогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Кавана, Крис (род. 1985) — английский футбольный судья.
 Кавано, Кристин (1963—2014) — американская актриса.
 Кавано, Наоми — японская кёрлингистка.
 Кавана, Нив (род. 1968) — ирландская певица.
 Кавана, Патрик (1904—1967) — ирландский поэт и романист.
 Кэвэна, Пол (ур. Уильям Григс Аткинсон; 1888—1964) — британский и американский актёр.
 Кавана, Пэт (1940—2008) — британский литературный агент.
  (род. 1965) — шотландский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Кавана, Том (род. 1963) — канадский актёр.
 Кавано, Хобарт (1886—1950) — американский актёр театра и кино.
 Кавана, Чарли (1891—1973) — американский бейсболист.

 Прочее
 Кавана (иудаизм) — психологический настрой, намерение в иудаизме.